Boloss peut faire référence à : paul
 Boloss (2012), chanson de Zaho ;
 Les Boloss : Loser attitude, série télévisée britannique créée en 2008 ;
 Les Boloss, film britannique réalisé par Ben Palmer en 2011, adapté de la série télévisée ;
 Les Boloss des Belles Lettres, résumés en langage boloss des chefs-d'œuvre de la littérature classique.